Piermont (New Hampshire)
 Piermont (New York)

Homonymie de localités aux États-Unis